Галина Константиновна Петрова (9 сентября 1920, Николаев — 8 декабря 1943, посёлок Эльтиген) — советская медицинская сестра морской пехоты Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (17.11.1943). Главстаршина (24.04.1943).

Биография 
Родилась в Николаеве. Русская. Позднее семья переехала в Новороссийск. Там Галина окончила среднюю школу с отличием. Училась в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте. Вышла замуж, родила сына.

В Военно-Морском Флоте с 1942 года. Окончила курсы медсестёр. Кандидат в члены ВКП (б). С 1942 года проходила службу в военно-морском госпитале № 43 144-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. В июле 1943 года переведена в госпиталь Новороссийской военно-морской базы. В октябре 1943 года прикомандирована к 386-му отдельному батальону морской пехоты Новороссийской ВМБ, который готовился к десанту в Крым.

1 ноября 1943 года инструктор-санитар 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота главстаршина Г. К. Петрова приняла участие в высадке морского десанта у посёлка Эльтиген на Керченском полуострове. Под непрерывным огнём Галина Петрова самоотверженно оказывала медицинскую помощь десантникам и вынесла с поля боя около полусотни раненых бойцов. В боях на плацдарме, защищая раненых, неоднократно участвовала в отражении вражеских контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство главстаршине Петровой Галине Константиновне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Первая женщина-Герой в Военно-Морском флоте СССР.

Однако получить эти награды ей было не суждено. В жестоком бою на плацдарме 3 декабря 1943 года она была тяжело ранена. А на следующий день в землянку с ранеными, где находилась и Галина Петрова, попала немецкая авиабомба, все находившиеся в ней погибли. По документам о потерях ОБД «Память народа» главстаршина Галина Петрова значится погибшей ещё 8 ноября 1943 года. В некоторых документах ОБД «Память народа» Г. К. Петрова значится погибшей 8 декабря 1943 года, но это явная ошибка — к этому дню Эльтигенский плацдарм уже прекратил своё существование, бои там прекратились и погибнуть в этот день на плацдарме Галина Петрова не могла.

Похоронена на Военном кладбище в Керчи.

Памятные знаки 
 В Крыму:
 Её именем названы село Петрово и железнодорожная станция Петрово
 В Севастополе есть улица Галины Петровой.
 В Керчи установлен памятник и работает медицинский колледж, названный именем Галины Петровой.
 В селе Героевское её именем названа улица.
 В Новочеркасске:
 на здании главного корпуса Южно-Российского государственного политехнического университета установлена мемориальная доска;
 в институте, где она училась, установлены бюст и мемориальная доска (на здании энергетического факультета со стороны стадиона);
 имя героини увековечено и в названии переулка, который берёт начало от улицы Троицкой и заканчивается у Баклановского проспекта; на доме № 30 висит металлическая мемориальная доска.
 21 февраля 1983 года в Николаеве её именем названа улица, а 7 мая 2007 года была открыта мемориальная доска.
 В Туапсе и Новороссийске улицы названы в её честь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Петрова Галина Константиновна // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. — Ростов-на-Дону, 2017.
 Галина Костянтинівна Петрова / Проект «Українці в світі» ..

Женщины в Великой Отечественной войне
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Медики Великой Отечественной войны
Персоналии:Новочеркасск
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Керчи
Военные медсёстры СССР